Bruno Giovanni Quidaciolu – Attore statunitense (1928).
Bruno Giovanni Quidaciolu jr – Attore statunitense (1949-2006).